La Seattle Film Critics Society (SFCS), fondée en 2016, est une organisation de critiques de films composée de 36 journalistes de la presse écrite, de la radio, de la télévision et d'Internet des publications basées à Seattle et des régions environnantes de l'État de Washington. 

Les membres actuels incluent David Chen, Kathy Fennessy du journal bihebdomadaire alternatif à Seattle  The Stranger, Sara Michelle Fetters de  MovieFreak.com et du journal hebdomadaire destiné à la communauté LGBT de la région de Seattle  Seattle Gay News ), Adam Gehrke de CinemaSquabble, Chase Hutchinson de The Stranger et Michael Medved de . Moira Macdonald et Tom Tangney sont membres émérites.

Historique

Catégories de récompense 
 Prix SFCS ()
 Meilleurs effets visuels ()

Palmarès 2017

Meilleurs effets visuels 
 Valérian et la Cité des mille planètes – Scott Stokdyk et Jérome Lionard

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 
 
 

Association de critiques de film
Cinéma à Seattle
Organisme remettant un prix cinématographique